Jamesport ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Jamesport (Missouri), Ort im  Daviess County, Missouri
 Jamesport (New York), census-designated place im Suffolk County, New York
 Jamesport Township, Township im Daviess County, Missouri